Das Torneo Internacional de Tenis Femenino „Conchita Martínez“ 2010 war ein Tennisturnier für Damen in Monzón. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2010 und fand vom 29. März bis 4. April 2010 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2010
Tennisturnier in Monzón